Carlotta Mannu – giornalista italiana
 Francesco Ignazio Mannu – magistrato del regno di Sardegna
 Nuraghe Mannu – sito archeologico nuragico

Pagine correlate

Flumini Mannu
Riu Mannu